Епи́скоп Арсе́ний (ум. 2 марта 1409, Тверь) — епископ Русской православной церкви, епископ Тверской, автор древнейшей редакции Киево-Печерского патерика (Арсеньевская редакция).

Канонизирован Макарьевским собором 1547 года для местного почитания в лике святителей, память совершается 2 марта и 2 июля (по юлианскому календарю).

Жизнеописание 
Год его рождения и имена родителей неизвестны.

Согласно житию, Арсений родился в знатной тверской семье, имел склонность к монашеской жизни и после смерти родителей раздал полученное от них наследство нищим и удалился в Киево-Печерский монастырь, где принял монашеский постриг. Был замечен митрополитом Киевским Киприаном, который сделал его своим архидиаконом и поручил ему дела внутреннего устройства митрополии.

В 1390 году по дороге в Москву митрополит Киприан в Твери по жалобам тверского великого князя Михаила Александровича сместил епископа Евфимия (Висленя). Князь и горожане просили Киприана рукоположить им Арсения, но Арсений сначала отказался («бояся владычества прияти во Твери, виде бо там вражду и брань многу, и смутися и ужасеся»), но затем под угрозой соборного запрещения был хиротонисан во епископа Тверского («едва умолиша архидиакона Арсения митрополита быти во Твери»). Епископская хиротония состоялась 19 (по другим данным, 15) августа, в ней принял участие святитель Стефан Пермский.

За время епископства Арсения возобновилось прерванное московско-тверской войной 1375 года летописание, были построены многочисленные храмы, обновлён Спасо-Преображенский кафедральный собор и начато строительство его колокольни. По подобию Киево-Печерского монастыря Арсений близ Твери основал на реке Тьмаке Жёлтиков монастырь, а также построил Саввино-Сретенский монастырь.

В 1401 году Арсений принял участие в Московском соборе под председательством митрополита Киприана, осудившем новгородского архиепископа Иоанна и луцкого епископа Савву. В тот же год Арсений выступил посредником в земельном споре между князем Василием Михайловичем Кашинским и великим князем Иваном Михайловичем Тверским.

В 1406 году по инициативе Арсения был создан древнейший из известных списков Киево-Печерского патерика — «Арсеньевская редакция», известный по 26 спискам.

Скончался Арсений 2 марта 1409 года «поболев главою», разбитый параличом и потерявший дар речи. Похоронен в основанном им Жёлтиковом монастыре, в притворе правого придела во имя образа Нерукотворного Спаса Успенской церкви, в той самой гробнице, которую изготовил своими руками. Сохранился летописный рассказ о его погребении второй половины XV века. В 1483 году состоялось обретение мощей святителя Арсения, а в 1547 году на Московском соборе — его канонизация.

Литература 
 
 Гадалова Г. С. Служба на обретение мощей святителя Арсения Тверского // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2010. — № 3 (41). — С. 27—36.
 
 Конявская Е. Л. Житие св. епископа Арсения Тверского // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2001. — № 2 (4). — С. 66—92.
 Конявская Е. Л. Житие святого Арсения Тверского: Проблема датировки и атрибуции // Экология культуры и языка: Проблемы и перспективы: Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию Д. С. Лихачева: Сб. науч. докл. и ст. [2-4 ноября 2006 г.]. — Архангельск, 2006. — С. 368—373.
 Конявская Е. Л. Святитель Арсений Тверской, «богоизбранный епископ» // Вестник церковной истории. — 2009. — № 3—4 (15—16). — С. 183—190.

Ссылки 

 Арсений, епископ Тверской (Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН)
 Святитель Арсений, епископ Тверской на сайте Православие.Ru

Епископы Русской православной церкви
Русские православные святители
Христианские святые XV века
Канонизированные в XVI веке
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Святые Украины
Похороненные в Жёлтиковом монастыре
Персоналии:Киево-Печерская лавра